Гертруда фон Лефорт (Ле Форт) (; полное имя: Гертруда Огюст Лина Эльсбет Матильда Петреа Фрейин фон Ле Форт; 11 октября 1876, Минден — 1 ноября 1971, Оберстдорф) — немецкая , , . , была дочерью полковника прусской армии. Училась в Хильдесхайме Гейдельберге, Марбурге и Берлине. В 1925 году опубликовала под своей редакцией посмертную работу своего учителя Эрнста Трёльча Glaubenslehre, а в 1926 году обратилась в католицизм. Большинство ее произведений написано после обращения и посвящено проблеме взаимоотношения веры и совести.

В 1931 году опубликовала исторический роман «Последний на эшафоте» (Die Letzte am Schafott), основанный на казни кармелитов в 1794 году, который после переработки лег в основу оперы Пуленка «Диалоги кармелиток».

В 1934 году в книге «Вечная женщина» (Die ewige Frau) опровергла модернистский анализ женственности.

В 1939 году поселилась в городе Оберстдорф в Баварских Альпах, где и умерла в 1971 году в возрасте 95 лет.

Опубликовала более 20 книг, среди которых стихи, романы и рассказы. Критики находили в них глубину и красоту идей, а также утонченную изысканность стиля. Была названа «величайшим трансцендентным поэтом современности» и номинирована на Нобелевскую премию по литературе. В 1952 году получила швейцарский Приз Готфрида Келлера.

На русский язык переведены два роман (дилогия) — «Плат святой Вероники» (Das Schweißtuch der Veronika) и «Венок ангелов» (Der Kranz der Engel), а также сборник избранных новелл («Башня Постоянства», «Суд моря», «Жена Пилата», «Дочь Иеффая» и «Преддверие неба»).

Примечания